Liz Duivendrecht is een personage van de televisieserie Voetbalvrouwen, uitgezonden RTL 4. Het personage wordt gespeeld door Leontine Borsato. De serie gaat over het leven van vier verschillende voetbalvrouwen. Liz Duivendrecht werd geïntroduceerd als een van de eerste vier voetbalvrouwen. Liz werkte op haar eigen paardenmanege, maar tegenwoordig werkt ze niet meer. Liz staat bekend als een stijlvolle voetbalvrouw.

Bij aanvang van de serie was Liz getrouwd met Arjan Duivendrecht (Victor Löw) en daarop verloofd met Oberon van Ravenzwaai (Antonie Kamerling) en Rutger Carolus (Joep Sertons). Tijdens haar verloving met Rutger kwam Liz om het leven. Daardoor verdween het personage uit de serie.

Overzicht
Liz trouwde met haar grote liefde Arjan Duivendrecht, de coach van Heros. Arjan en Liz hadden in het verleden een wens om kinderen te krijgen, maar door eileiderontstekingen bij Liz is hun kinderwens nooit in vervulling gegaan.

Over het leven van Liz voor Voetbalvrouwen is verder niks bekend.

Seizoen een 
Liz heeft een moeilijk huwelijk met Arjan. Liz krijgt via Melanie te horen dat haar man Arjan voor twee jaar heeft bijgetekend als coach. Echter hadden Arjan en zij een afspraak, namelijk: eerst twintig jaar Arjans voetbalcarrière en als zijn contract afloopt zouden ze richting Spanje gaan om daar Liz' paardenmanege te beginnen. Liz is erg teleurgesteld en staat dan op punt om naar Spanje te gaan. Arjan laat dat niet zomaar gebeuren en heeft inmiddels een paardenmanege in de buurt gekocht "Lizzie's Place". Liz geeft Arjan nog een kans. Arjan heeft tegelijk Damian ingehuurd voor klusjes op de manage. Damian loopt als een hondje achter Liz aan, maar Liz wil niks van hem weten. Dan verspreekt Damian zich per ongeluk, Arjan blijkt Damian te hebben ingehuurd om Liz te verleiden. Als Arjan Liz zo kwetst bedrijft Liz met Damian de liefde in een paardenstal. Maar Liz heeft al snel spijt. Liz wil dan voor 100% voor Arjan gaan.

Dan leert ze de lesbienne Rosanne kennen. Rosanne en Liz kunnen goed praten. Liz verteld dat ze graag kinderen wou, maar niet lukte. Dan biedt Rosanne zich vrijwillig aan als draagmoeder en Liz lijkt dit wel wat te vinden, maar als Liz achter Arjans grote geheim komt besluit ze voorlopig geen kindje te willen.

Ondertussen gaat het stukje bij stukje beter tussen Liz en Arjan. Maar tijdens een wedstrijd van Heros krijgt Liz een foto in haar handen gedrukt waarop Arjan verkleed staat als vrouw. Diezelfde avond betrapt Liz Arjan die zich aan het verkleden is. Liz besluit om dan achter Arjan aan te gaan en komt terecht in een travestietenbar. Liz bedenkt zich dan geen moment en besluit naar binnen te gaan en haar man aan te spreken. Arjan is verbijsterd en als Liz het accepteert begrijpt Arjan pas hoeveel Liz van hem houdt. Maar als Liz gechanteerd wordt en ook de pers lucht krijgt van het hele travestietengebeuren valt Arjan in een diep gat. Arjan besluit het allemaal een plekje te geven, maar als de spelers van Heros Arjan unaniem wegstemmen hangt Arjan zichzelf op aan een doel.

Liz is ontroostbaar, maar krijgt veel steun van haar vriendinnen en Arjans dochter Jamie (waar Arjan helaas nooit het bestaan van af heeft geweten). Jamie besluit zelfs bij Liz in huis te gaan wonen, maar Joan (Jamies moeder) vindt dat niet zo goed idee. Als zij Jamie komt ophalen vertelt ze hoe Jamie is verwekt. Joan werkt in het ziekenhuis en heeft ooit als alleenstaande vrouw Arjans sperma gestolen om zichzelf te bevruchten met succes. Door Joans verhaal komt Liz op een idee en besluit hetzelfde te doen als Joan.

Seizoen twee 
Liz probeert haar leven als weduwe op te pakken en het er beste van te maken. Liz' grootste wens is een kindje. Arjan en Liz bleken ooit spermacellen te hebben ingevroren en Liz besluit dan haar droom waar te maken. Maar de behandeling blijkt geen succes. Liz krijgt daarna nog meer tegenslagen te verwerken. Liz gaat namelijk samen met Jamie naar de notaris voor de erfenis van Arjan. Daar krijgt Liz te horen dat ze Arjans erfenis pas krijgt als zij daadwerkelijk haar leven heeft opgepakt en gelukkig is. Liz is zo boos op Arjans actie. Ondertussen heeft Rutger Carolus, Arjans beste vriend, Arjans baan overgenomen als coach van Heros. Liz kan goed opschieten met Rutger en de twee starten zelfs een relatie. Maar Liz komt er pas later achter dat ze een relatie met Rutger is begonnen voor de erfenis van Arjan. In goed overleg verbreken Liz en Rutger hun relatie.

Liz wil dan haar leven omgooien en besluit haar manage te verkopen en koopt vervolgens een luxe jacht. Hier is ze vaak te vinden samen met haar vriendinnen. Liz organiseert vaak feestjes en o.a. gokparty's. Deze gokparty's gaan zelf zo ver dat Liz haar jacht verliest aan Trudy de Reuver, Solanges moeder. Maar op aandringen van Solange geeft Trudy Liz haar jacht toch terug.
Als dan een man vast zit aan haar jacht komt ze in contact met Oberon van Ravenzwaai. Liz moet echter niks van Oberon weten en doet erg ongeïnteresseerd. Maar Oberon is op slag verliefd en doet zijn best om het hart van Liz te winnen. Uiteindelijk weet hij Liz' hart te winnen en de twee beginnen een relatie. Hoewel Oberon en Liz twee verschillende druppels water zijn weten ze hun relatie staande te houden. Oberon die van een rijke familie afstamt doet Liz al snel een huwelijksaanzoek. Liz is zo gelukkig, maar tijdens het verlovingsfeest zijn Oberon en zijn familie niet amused van de vriendinnen van Liz. Oberon vraagt aan Liz of zij haar vriendinnen weg wil sturen en dat doet Liz, maar ze vertrekt samen met haar vriendinnen.

Liz is wederom erg teleurgesteld en gaat weer veel met haar vriendinnen om en zo gaat ze ook steeds weer vaker naar de club. Hier komt ze steeds weer vaker oog-in-oog met Rutger. Liz en Rutger hebben vele goede gesprekken samen, hierdoor ziet Rutger dat Liz weer gelukkig is en haar leven op een rijtje heeft. Dan besluit Rutger Arjans erfenis vrij te geven. Ook doordat Liz en Rutger weer veel met elkaar omgaan geven ze hun relatie een tweede kans.

Seizoen drie 
Liz doet een huwelijksaanzoek bij Rutger. Ze hebben allebei een ring gekocht. Als de ringen echter worden opgezogen door de stofzuiger van hun schoonmaakster, beginnen ze een grote zoektocht. Als de ringen uiteindelijk in de stofzuigerzak in de container wordt gevonden, wordt er nog iets onthuld. Liz is namelijk zwanger. Maar naar verschillende onderzoeken bestaat er een grote kans dat Liz' ongeboren kindje het downsyndroom heeft. Liz ondergaat verschillende onderzoeken en wanneer ze met Rutger naar het stadhuis rijdt krijgt ze te horen dat het kind toch geen downsyndroom heeft. Het geluk is echter niet voor lang want dan moet Rutger voor Dushi (Solanges hond) uitwijken die op straat rent. Rutger trapt vervolgens hard op de rem, waarbij Liz hard tegen het dashboard aan knalt. Liz overlijdt ter plekke.

Referenties

Externe link
 IMDB Profiel

Duivendrecht, Liz